La propulsion nucléaire peut faire référence :
 à la propulsion nucléaire navale ;
 à la propulsion nucléaire en astronautique ;
 à la propulsion nucléaire thermique ;
 à la propulsion nucléaire pulsée ;
 à un avion à propulsion nucléaire.

Homonymie